Pringle se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Cyrus Guernsey Pringle
 James Scott Pringle